Тобольск:

 Тобольск — город в России, административный центр Тобольского района Тюменской области.
 Тобольск — аэропорт местных воздушных линий в Тюменской области.
 Тобольск — железнодорожная станция Тюменского региона Свердловской железной дороги.
 (13125) Тобольск — астероид.

См. также 
 Тобол  (значения)